Фазикау — село в Пригородном районе Северной Осетии (Россия).
 Фазикау — село в Дзауском районе Южной Осетии.
 Фазикау — село в Знаурском районе Южной Осетии.